Свисту́н — многозначное слово.
 Свисту́н (женский род — Свистунья) — любитель посвистеть (охотник свистать) см. Вятская свистунья, артист художественного свиста.

Фамилия 
 Митрополит Макарий (в миру Леони́д Ники́тич Свисту́н) (1938—2007) — епископ Украинской православной церкви, митрополит Винницкий и Могилёв-Подольский, богослов.
 Свистун, Николай (1912—1944) — майор УПА, начальник штаба УПА-Юг.
 Свистун, Пантелеймон Иванович (1890—1938) — советский революционный деятель, председатель Киевского горсовета.
 Свистун, Сергей Владимирович (род. 1962) — советский футболист, украинский тренер клуба «Кремень».
 Свистун, Фёдор Иванович (1899 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Свистун, Филипп Иванович (1844—1916) — галицко-русский историк, филолог и писатель.

Топоним 
 Свистун — гора (819,5 метров) на КавМинВодах (ранее причислялась к горам Пятигорья), близ города Ессентуки ().
 Свистун — река в Оренбургской области.

См. также 
 Свистунов
 Свистуны

Примечания